Berga gård kan syfta på:

 Berga herrgård, Småland – en herrgård i Högsby socken, Kalmar län
 Berga gård, Lovögårdarna – en gård på Lovön

Se även 
 Berga